|-
| colspan=15 rowspan=2 align="left" valign="middle" | Versailles - Rive Droite
| colspan=7 rowspan=2 align="center" valign="middle" | Montreuil
| colspan=15 rowspan=2 align="center" valign="middle" | Viroflay - Rive Droite

| colspan=15 rowspan=2 align="right" valign="top" | Vers Paris-Saint-Lazare / La Défense 

|-
| colspan=20 rowspan=2 align="left" valign="middle" | Versailles - Rive Gauche

| colspan=9 rowspan=2 align="center" valign="middle" | Porchefontaine

| colspan=9 rowspan=2 align="center" valign="middle" | Viroflay-Rive-Gauche
| colspan=14 rowspan=2 align="right" valign="bottom" | Vers Paris-Montparnasse 

| colspan=7 rowspan=3 align="right" valign="bottom" | Vers Paris (RER C) 

|-
| colspan=20 rowspan=3 align="left" valign="top" | Vers Versailles-Chantiers    (plan de voies)''

|-
| colspan=44 rowspan=2 |  
| colspan=16 rowspan=2 | Chaville - Vélizy

Viroflay-Rive-Gauche
Viroflay-Rive-Gauche
Viroflay-Rive-Gauche